Haye (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Haye (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia